La 1. Bundesliga 2008-2009 si è svolta dall'11 ottobre 2008 al 2 maggio 2009: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la settima volta allo Schweriner Sportclub.

Regolamento
Il campionato si è svolto in un'unica fase dove le quattordici squadre partecipanti si sono sfidate in un girone all'italiana con gare di andate e ritorno: al termine della regular season la prima classificata si è fragiata del titolo di Campione di Germania, mentre l'ultima classificata è retrocessa in 2. Bundesliga.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Tabellone

Classifica

Verdetti
  Campione di Germania 2008-09 e qualificata alla Coppa CEV 2009-10.
  e  qualificate alla Challenge Cup 2009-10.
  retrocessa in 2. Bundesliga 2009-10.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2008
Pallavolo nel 2009
 2008-2009